Первая лига Белоруссии по футболу 2008 — 18-й чемпионат Белоруссии среди команд Первой лиги. Турнир проводился с 19 апреля по 7 ноября. Единственную путёвку в Высшую лигу завоевал «Минск».

Участники 
В турнире участвовали 14 клубов: 1 из Минска, 1 из Минской области, 3 из Гомельской области, 2 из Могилёвской области, 2 из Витебской области, 3 из Гродненской области и 2 из Брестской области.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2007:
 «Савит (Могилёв)» (1-е место в Первой лиге сезона 2007)
 «Гранит (Микашевичи)» (2-е место в Первой лиге сезона 2007)
 «Локомотив Минск» (3-е место в Первой лиге сезона 2007)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2007:
 «Минск» (14-е место в Высшей лиге сезона 2007)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2007:
 «Звезда-БГУ (Минск)» (14-е место в Первой лиге сезона 2007)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2007:
 «ПМЦ-Поставы» (1-е место во Второй лиге сезона 2007)
 «Лида» (2-е место во Второй лиге сезона 2007)
 «Спартак (Шклов)» (3-е место во Второй лиге сезона 2007)

Переименования команд:
 «Мозырь» сменил название на «Славия-Мозырь».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2008
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2008

Ссылки 
 Первая лига Беларуси 2008 на kick-off.by 
 Первая лига Беларуси 2008 на teams.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Белоруссии в 2008 году